Mont Sinaí, muntanya al desert del Sinaí
 Djebel Musà (Marroc), muntanya del Marroc
 Musa Dagh

Vegeu també: jàbal